Toribio kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Toribío, ort, Cauca, 
 Toribio (kommun), Cauca,